EYP steht als Abkürzung für:

 Ethniki Ypiresia Pliroforion (griechisch: Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), Nationaler Nachrichtendienst), der zivile Geheimdienst Griechenlands
 European Youth Parliament, siehe Europäisches Jugendparlament in Deutschland e.V., ein gemeinnütziger Verein und eine der 40 nationalen Unterorganisationen des (EYP) 

EYP